Józef Burniewicz (rysownik) – polski rysownik
 Józef Burniewicz (oficer powstania listopadowego) – oficer powstania listopadowego